grote narcisvlieg
 kegelnarcisvlieg
 kleine narcisvlieg